Ey Irân, ey marze por gôhar (), noto semplicemente come Ey Irân () è un canto patriottico iraniano che ha funto de facto da inno nazionale dell'Iran dal 1979 al 1980.

Storia 
Ey Irân nacque dopo l'invasione anglo-sovietica dell'Iran del 1941, nel contesto della seconda guerra mondiale. La melodia venne composta nell'anno 1323 del calendario persiano da Ruhollah Xaleqi

Testo

Traduzione

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
Ey Iran,  Ruhollah Khaleghi (music), Hossein Golgolab (lyrics), Golnoosh Khaleghi (arrangement, 1991)
Thousands of Persians sing EY IRAN in the Nowruz Concert, Oberhausen Arena, March 2014 (VIDEO)
Original version of EY IRAN anthem with the complete lyrics in Persian
Ey Iran, Ey Iran Video by Darya Dadvar 2007.
Ey Iran performed by Zoroastrian Gatha Group, MPEG audio.

Inni nazionali asiatici